est un terme anglais pouvant désigner :
 un ballon sauteur ;
 un lancer court dans le jeu de cricket ;
 un serveur permettant de relayer le trafic d'un réseau informatique.
 un videur.

Titres d’œuvres 
  est un jeu vidéo de simulation sportive sorti en 1994 ;
  est un jeu vidéo de type  sorti en 2000 ;
  est une série de bande dessinée franco-belge publiée à partir de 2001 ;

Personnages de fiction 
 le  est un super-héros créé par Robert Kanigher et Louis Ferstadt pour la  ;
 le  est l’un des Morlocks dans l’univers Marvel ;
 les  sont une espèce extra-terrestre apparaissant dans l’univers étendu de Star Wars.

Homonymie de titre